Plusieurs gares ferroviaires portent le nom de Belval :

France 
 Gare de Belval

Luxembourg 
 Gare de Belval-Lycée
 Gare de Belval - Rédange
 Gare de Belval-Université

Belval